Karel Pavlík může být:

 Karel Pawlík (1849–1914), uváděný i jako Karel Pavlík – český gynekolog a porodník
 Karel Pavlík (herec) (1912–1973) – český herec
 Karel Pavlík (lední hokejista) (* 1953) – český hokejista
 Karel Pavlík (malíř) (1862–1890) – český malíř
 Karel Pavlík (sochař) (1874–1947) – český sochař
 Karel Pavlík (voják) (1900–1943) – československý voják a odbojář, popravený nacisty